Subah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Subah, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Subah, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar